Adrian von Bubenberg ist der Name folgender Personen:

 Adrian I. von Bubenberg (~1434–1479), Schweizer Schultheiss und Soldat
 Adrian II. von Bubenberg (~1458–1501), Schweizer Ritter